Тёплая Гора — посёлок городского типа в Горнозаводском районе Пермского края России.

Географическое положение 
Тёплая Гора расположена в лесистой местности на западном склоне Среднего Урала, на реке Койве (приток Чусовой), приблизительно в 14 километрах к западу от границы Пермского края и Свердловской области и Европы с Азией. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция в 113 километрах к северо-востоку от города Чусового, 244 километрах от Перми и 1 678 километрах от Москвы.

История 
В 1884 году графом Шуваловым был построен Теплогорский чугуноделательный завод. Несколько раньше появилось первое заводское поселение. Название посёлок получил от горы Тёплой. Первые переселенцы так назвали новое «тёплое» место.

В 1912 году здесь была возведена первая и единственная в России той поры домна с эллиптическим профилем. На приисках Крестовоздвиженских промыслов, недалеко от посёлка, в 1829 году был найден первый в России алмаз, добывалось промышленным способом золото и платина.

До постройки Горнозаводской уральской железной дороги в 1879 году всю готовую продукцию заводов Бисера, Тёплой Горы и Кусье-Александровска сплавляли на барках по Койве и Чусовой в Каму.

Статус посёлка городского типа — с 27 августа 1928 года.

В 1956 году завод преобразован в литейно-механический. С декабря 1987 года начал работать щебёночный завод.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Население

Инфраструктура 

В посёлке работают участковая больница с поликлиникой, небольшая пожарная часть, участковый пункт полиции, отделение почты и Сбербанка; работают продуктовые, хозяйственные и строительный магазины, секонд-хэнд, аптека и парикмахерская, а также торговый центр, представляющий собой одноэтажное здание в стиле позднего советского конструктивизма, состоящее из двух сдвоенных магазинов с площадкой между ними под общей крышей.

Религия 
 Бревенчатый православный храм иконы Божией Матери «Споручница грешных».

Культура 
 Дом культуры с библиотекой;
 Мемориальный комплекс памяти жертв Второй Мировой войны с обелиском в честь погибших воинов Великой Отечественной войны;
 Парк культуры.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа (два корпуса в разных частях посёлка);
 Два детских сада.

Спорт 
 Спорткомплекс «Литейщик» (закрыт в 2010 году из-за банкротства чугунолитейного предприятия ОАО «Тэлиэм»);
 ДЮСШ и стадион.

Транспорт 
Через посёлок проходит ветка Пермь — Нижний Тагил Свердловской железной дороги. На железнодорожной станции Тёплая Гора останавливаются электрички Нижний Тагил — Чусовская.

В начале 2000-х годов была построена новая дорога с асфальтобетонным покрытием от Тёплой Горы до Горнозаводска в одну сторону и до Качканара (через посёлок Промысла́) — в другую. Также построена автомобильная дорога Пермь — Екатеринбург, проходящая через посёлок Полазна, город Чусовой, посёлки Тёплая Гора, Промысла и город Качканар, относящаяся к Северному широтному коридору. До Тёплой Горы можно добраться на междугороднем автобусе из Перми, Чусового и Горнозаводска.

Туризм 
Станция Тёплая Гора — важный транспортный узел для туристов. Через неё транзитом следуют туристы, следующие на сплавы по рекам Пермского края: Усьве, Койве, Вильве и другим, либо на вело- и пешеходные маршруты на гору Колпаки́ и далее в Свердловскую область и другие.

Экономика 
До 2010 года основным, крупнейшим градообразующим предприятием посёлка было чугунолитейное предприятие ОАО «Тэлиэм», которое с 2010 года считается банкротом и закрыто. Отрасли хозяйства, представленные в посёлке — промышленность по производству стройматериалов и лесная промышленность. Крупнейшие предприятия посёлка:

 ОАО «Теплогорский щебёночный комбинат» (добыча щебня);
 ОАО «Теплогорский леспромхоз» (лесная промышленность);
 ООО «Лесная компания» (лесная промышленность).

Через Тёплую Гору проходят важные газопроводы, а также линия электропередач 110 КВ Тёплая Гора — Промысла — Качканар. Рядом с посёлком построен Вижайский щебёночный карьер.

Улицы посёлка

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Зима в «Тёплой Горе»

Посёлки городского типа Пермского края
Посёлки городского типа на Койве
Населённые пункты Горнозаводского района